Dart River bezeichnet Flüsse:

in Australien und Ozeanien:
 Dart River/Te Awa Whakatipu, Zufluss des Lake Wakatipu in der Region Otago, Neuseeland
 Dart River (Mitta Mitta River), Nebenfluss des Mitta Mitta River in Victoria, Australien
 Dart River (Tasman), Fluss in der neuseeländischen Region Tasman

in der englischen Grafschaft Devon
 East Dart River
 Little Dart River
 West Dart River
 River Dart